La liste des Pokémon de Pokémon Ranger : Nuit sur Almia recense les Pokémon présents dans le jeu vidéo Pokémon Ranger : Nuit sur Almia. Ils constituent le Pokédex régional d'Almia.

Ranger : Nuit sur Almia